Bielsk (gemeente)
 Bielsk Podlaski (gemeente)
 Bielsk (Mazovië), plaats in woiwodschap Mazovië